ZCS est un acronyme, pouvant signifier :
 Zimbra Collaboration Suite, une suite de logiciels de collaboration ;
 Zeroth-level Classifier System, un système de classeurs, en informatique ;
 Zero Current Switching, ou Zero Current Switch, en électronique ;
 Zone à stationnement contrôlé.